Кубок Узбекистана по футболу 2008 года — футбольный турнир, в котором участвовали 36 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 31 октября 2008 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентскими клубами «Бунёдкор» и «Пахтакор». Обладателем Кубка впервые стал «Бунёдкор».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

 «Курувчи» (Ташкент) сменил название на «Бунёдкор» (Ташкент).

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 

2008
Спорт в Узбекистане в 2008 году
Футбол в Азии в 2008 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2008